Malchos ist der Familienname folgender Personen:

 Malchus (Karthager) (auch Malchos), karthagischer Feldherr des 6. Jahrhunderts v. Chr.
 Malichus I. (auch Malchos), König der Nabatäer, regierte schon vor 57 v. Chr. und bis nach 30 v. Chr.
 Malichus II. (auch Malchos), König der Nabatäer, regierte von 40/41 bis 70 n. Chr.
 Malchus von Philadelphia (auch Malchos), spätantiker Historiker, der im späten 5. Jahrhundert lebte. 
 Porphyrios (ursprünglich Malchos; * 234 n. Chr., † im frühen 4. Jahrhundert), neuplatonischer Philosoph
 Malchos (Heiliger) (auch: Malchus; † 4. Jahrhundert), Heiliger aus Syrien